Sean Norvis, pe numele real Flavius Milionor Oprean, s-a nascut la Faget, judetul Timis, pe 14 mai 1985.  Este DJ, artist si compozitor de de muzica electronica, pre-nominalizat la Grammy in anul 2022 cu piesa "Jungle Samba". Detine casa de discuri si de productie muzicala Norvis Music Audiophile Music Romania Timisul Records iar in 2022 a lansat Electro Popular.

Pe scena are un stil unic de mixat si asta au facut din Sean Norvis un artist complet.

Biografie 

Si-a inceput cariera de DJ in club Maximus din Timisoara in anul 2008. Tot in acel an a inceput sa mixeze in Club Bordeaux alaturi de MC Steliano. In vara anului 2009 a inceput sa mixeze la strandul Sun Beach. Incepand cu anul 2010 a lansat compilatia "Sun Beach" timp de 7 ani. Intre anii 2014 si 2016 Sean a fost DJ rezident la Jazzissimo iar din 2017 pana in 2020 a fost rezident in Club 30.      

14.05.2016 - The Way I Feel - Album - featuring Alex Mica, Andreea Ilie, Geo Da Silva, Kp London, Irina Florea, Madelin Zero, O.J.K., The Rhetoriks, Seepryan, 4U,       

31.01.2020 "United"- Album - In concert live pe scena clubului Fratelli Timisoara, s-au aflat Geo Da Silva, MC Steliano, Justine Berg, Andreea Ilie, Alexandra Mitroi, Denixe, Fabricio „El Latino”, Ciprian Ilie, Johnny Kui și Ada Luca. Featuring Alexandra Mitroi, Andreea Ilie, Brazylero, Copamore, Denixe, Elle Mariachi, Erick Fill,  Fabricio "El Latino", Geo Da Silva, Justine Berg, Lori Glori, MC Steliano, Miruna Sziklai, Mr. Pit, Pacha Man, Seepryan, Sundreen, Will G., - Beatport      

14.05.2021 "United Remixes" - Album - Beatport      

Peste 700 de singles + remixes.      

#1 Beatport Artist - Romania - piese lansate in 2021.

Discografie 

In 18.08.2011 a lansat primul EP "Caliente & Sentimiento" alaturi de Seepryan (Ciprian Emanuel Bot) la label-ul Sorry Shoes. A urmat "Nasty Love"  impreuna cu Seepryan & Anastasia Sandu, piesa fiind lansata in premiera la House Parade Romania editia din 2011.        

In 2012 a lansat "Ibiza Feelings" alaturi de Seepryan la casa de discuri Magic Island & Armada Music piesa fiind inclusa pe compilatia "Music For Balearic People, Vol. 4 - Mixed By Roger Shah" iar varianta chillout  a piesei "Ibiza Feelings" ft. Camelia Rosu a fost inclusa pe compilatia "Playa Del Lounge, Vol.4" mixed by Pedro del Mar lansata de casa de discuri Black Hole Recordings.    

In 2013 a lansat remixul pentru piesa "Obsession" by Roger Shah ft. Chris Jones - Sean Norvis & Seepryan Remix, piesa fiind inclusa pe albumul Openminded!? (Remixes), lansat la Armada Music.    

Multe din piesel lansate pana in anul 2014 au fost incluse pe compilatii precum Miami 2014  (Jungle Funk Recordings), Ibiza Club Essentials, House Addiction, Vol. 17, The Taste Of House Music, Finest Groovy House Music si multe altele.   

La sfarsitul anului 2014 a luat nastere casa de discuri Spread Your Legs Recordings numele careia s-a schimbat ulterior in Norvis Music. Prima piesa lansata la label a fost "Andreea Ilie - Se Si Perde Un Amore - Sean Norvis & Seepryan Remix" urmata de "Sean Norvis & Kp London ft.Irina "Reborn Babilonia".    

In 2015 Sean a lansat "Beautiful Love" alaturi de Seepryan & Justine Berg piesa avand si un videoclip in care a avut-o ca model pe Bianca Jurca, urmand remixuri pentru Mike Kelly & Voltaxx "Dysphoria" (Sean Norvis 2015 Remixes), Sean Norvis & Kp London "Sweet Child of Mine" (Sweet Child of Mine - Quadrini Remix (iTunes top 100) - #21 Denmark, #6 (Electronic Genre) #67 (All Genres) Philippines - , Sean Norvis "Sunrise Cafe", Sean Norvis & Alex Mica & O.J.K. "Tropical Way To Heaven", "Reborn Babilonia Remixes" (4U, AlexC & Bogdan!C, Bruno Kauffmann, O.J.K. & Lindberg).    

2016 - "Back In The Lines" EP (Norvis Music), "Island From Mars" (Komodia Records) incl Raneem remix, "Inside Story"(SYL Recordings & Voices Media) (Inside Story - Vally V Remix - #80 Switzerland  (top 100 iTunes) si albumul de debut "The Way I Feel" (Norvis Music/SYL Recordings) ft. Irina Florea, Andreea Ilie, Alex Mica, Seepryan, Justine Berg, 4U, Geo Da Silva, The Rhetoriks, Madelin Zero (vocalista ATB).    

2017 - "Plini De Umor" + Remixes ft. Geo Da Silva (Norvis Music), "Bells From Beijing" ft. Kp London & Alexandra Mitroi, "Afraid To Feel" ft. Mr. Pit & Justine Berg (Norvis Music & Well Mixed Records), Gypsy Mama alaturi de Geo Da Silva & Petrica Nicoara Sarbu (Cat Music) si compilatii precum Ibiza 2017, Ibiza Summer Sunset 2017, ADE 2017, Christmas 2017, EDM Workout Hits 2018: Motivation Training Music, Deep Love Ibiza.    

2018 - "Bad Girls" ft. Pacha Man & Alexandra Mitroi (Norvis Music), "Despacito" ft. Geo Da Silva (Future Society Records), "Afraid to feel" Remixes (Norvis Music)(Afraid to Feel (Erick Fill Remix) - #39 United Kingdom - iTunes top 100) (Erick Fill, M.A.N., Victor Rivera, Mosbakk , Evns , Idelcam, Ummi, Ibiza Sun of A Beach) Meteor Feelings Remixes (Norvis Music), House To The People ft. Stino Grant & MC Steliano, "Beautiful Love Remixes" 2018 (VetLove, Mike Drozdov, Ferjo De Gery) ft. Seepryan & Justine Berg (Norvis Music), Mike Maiden "Run Away" Sean Norvis Remix (Norvis Music), "Summertime" ft. Geo Da Silva & DJ Combo & Kizami (Planet Dance Music)(Summertime - Marq Aurel & Rayman Rave Remix Edit - #18 India - iTunes top 100). Compilatii EDM Workout Hits 2018, Deep Ibiza Opening Party 2018, Spring Break 2018, Miami Music Week: Best Of Deep House 2018, Ibiza 2018, Top Dance Hits 2018, Dancefloor Hits 2018, Amsterdam 2018, Ibiza Closing Parties 2018.    

2019 - "Suga Suga High" ft. MC Steliano (Norvis Music), "La Primavera" (Norvis Music), "Reborn Babilonia" (Catch The Blast Remix) (Norvis Music), "Here I Am" ft. Copamore & Larisa Sirbu (Norvis Music), "We Are Landing" ft. Pete Ellement (Norvis Music), "Here I Am Remixes" (Andaro, Quadrini, Brazyleros, M.A.N., DJ Lucian & Geo ) compilatii Future Club Hits Vol. 1, Chillout Lounge 2019, Best of Future House, Vol. 26, 40 Summer Hits 2019, EDM Summer Party 2019, Amsterdam 2019, Ibiza Closing Parties 2019.    

2020 - "Our Life | La Primavera" ft. Justine Berg (Norvis Music) piesa dedicata "mamei din Italia" Tiziana Primavera, "Embrace Me" ft. Copamore & Justine Berg incl. Global Rockerz Remix (Norvis Music, Cat Music, Planet Dance Music), "Mondays" ft. Sundreen & Miruna Sziklai (Norvis Music), "The Power" ft. Fabricio El Latino (Norvis Music), "All I Ever Wanted" ft. Dave Crusher & Alba Kras (Cat Music), "The Flight" (Norvis Music)(The Flight (Radio Edit) - #1 Moldova - iTunes top 100), "Mondays Remixes", "Embrace Me Remixes", al doilea album "United" ft. Lori Glori ,Will G., Erick Fill, MC Steliano, Justine Berg, Copamore, Larisa Sirbu, Pacha Man, Alexandra Mitroi, Denixe, Seepryan, Sundreen, Miruna Sziklai, Fabricio El Latino, Elle Mariachi "Magical" (#1 Moldova - iTunes top 100), Mr. Pit, Geo Da Silva, Andreea Ilie "Amor, Amor (Norvis Music, Cat Music, Planet Dance Music)(Amor, Amor - Radio Edit (#91 Germany iTunes top 100). Compilatii Future House Anthems, Vol. 13, Spring Break Miami 2020, Deep House Hits 2020, 40 Best Songs For Workout 2020, Summer Vibes 2020, EDM Dance Summer 2020, EDM Festival 2020, Ibiza Summer Club 2020, Winter Vibes 2020.    

2021 - Tom Pulse, Big Daddi, El Mexxo "Taka Taka" Sean Norvis Remix (Mental Madness Records), "Chereko" ft. Twizy Dady (Norvis Music), albumul 3 "United" Remixes (Norvis Music, Kontor Records, Planet Dance Music, Cat Music), Snoop Dogg, Kaan, Eleni Foureira "Sirens - Sweet Dreams" (Sean Norvis Remix) (N1 Records GmbH & Co KG Germany | Norvis Music), "Meteor Feelings" M.A.N Remix 2021 (Norvis Music). Compilatii Spring Essentials 2021, Spring Break Miami 2021, EDM Festival 2021, Nassau Beach Club Ibiza 2021(Kontor Records), Euro 2020, Summer Hits 2021, Top Dance Hits 2021, Amsterdam 2021.  

In 02.07.2021 Sean a lansat casa de discuri Audiophile Music Romania iar prima piesa pe care a compus-o pentru acest label este Simona Ruscu "Ce ti-as spune", urmata de "Muzica de petrecere", "Perechea Potrivita", "Rapirea din Serai", "Jumatatea mea", Julian Anghel "Dubai", "De ce ai plecat", "Da-mi Iubirea ta".  

2022 - "Eyes on me" ft. DJ Lucian & Geo, Next Route, Larisa Sirbu (Norvis Music), DJ Limun ft. Calin Han "Animal Cloud" - Sean Norvis & Freejay Remix (Norvis Music), "Sunrise Cafe" (M.A.N. Remix) (Norvis Music), "Eyes On Me" Remixes, "Reborn Babilonia" M.A.N. Remix, "Beautiful Love" (4U, Dogg Scar & Angel Sax Remix (Cat Music Spain) (Beautiful Love - 4U, Dogg Scar & Angel Sax Radio Edit - #5 in Netherlands iTunes top 100), Directia 5 "Fii cum esti tu" Sean Norvis Re-Drum(Cat Music), Faydee & Costi "Luana" Sean Norvis & DJ Lucian & Geo Remix (Cat Music) 

Compilatii Deep House Ibiza 2022, Cardio Workout Mix 2022, Hello Spring 2022, Hello Summer 2022, Mega Dance Party 2022, Tech House Elite, Issue 39, Deep House Party 2022, EDM Dance Summer 2022.

Roxana Mag "Stiu ca mori de al meu drag" Sean Norvis Remix (Audiophile Music Romania)

Alessiah "Breeze of love" MediaPro/Universal Music Romania

Geo Da Silva & Sean Norvis - Strengarul

Geo Da Silva & Sean Norvis & Nicola di Bari - Giramondo

Cântece promovate 

 Noaptea-I Nebuna 
 I Wanna Feel Love 
 Gypsy Mama 
 We Love The Dj 
 Last Forever
 Sean Norvis feat. Alexandra Mitroi & Pacha Man - Bad Girls (2018)
 Faydee & Costi - Luana - Sean Norvis & DJ Lucian & Geo Remix

Note

Legături externe 
Timișoreni
Cântăreți români în viață
Români cunoscuți sub pseudonimele folosite